Fonon, gekwantiseerde collectieve trillingswijze van een kristal.
 Phonon (KDE), multimedia-framework en API in KDE 4.